Виктор Васильевич Куянов (; род. 17 июля 1931 года, с. Сарабнино Сорочинского района Оренбургской области РСФСР) — украинский государственный деятель, депутат Верховной рады Украины I созыва (1990—1994).

Биография 
Родился 17 июля 1931 года в селе Сарабнино Сорочинского района Оренбургской области в крестьянской семье.

В 1955 году окончил Украинскую сельскохозяйственную академию по специальности «инженер-механик», после окончания которой работал инженером-контролёром, заведующим ремонтной мастерской Ковпытской МТС Черниговской области, затем был главным инженером Батуринской МТС Черниговской области.

С 1960 года находился на партийной и руководящей работе, был секретарём, затем вторым секретарём Новгород-Северского районного комитета КП УССР, с 1962 года являлся начальником Бахмачского колхозно-совхозного управления.

С 1967 года занимал должность председателя исполнительного комитета Бахмачского районного Совета Черниговской области, с 1967 года — должность начальника главного управления механизации и электрификации сельского хозяйства, в дальнейшем был заместителем, затем — первым заместителем председателя Государственного комитета Украинской ССР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства (Госкомсельхозтехники УССР).

С 1985 года был первым заместителем председателя Государственного агропромышленного комитета (Госагропрома) Украинской ССР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства.

С 1986 года занимал должность заместителя министра сельского хозяйства Украинской ССР, был начальником управления обеспечения животноводства ремесленно-технологическим оборудованием.

Был членом КПСС с 1974 года.

В 1990 году в ходе первых альтернативных парламентских выборов в Украинской ССР был выдвинут кандидатом в народные депутаты трудовым трудовыми коллективами колхоза «Победа Октября», Сосницкого района и Менского ремонтно-транспортного предприятия. 18 марта 1990 года во втором туре был избран народным депутатом Верховного совета Украинской ССР XII созыва (в дальнейшем — Верховной рады Украины I созыва) от Менского избирательного округа № 445, набрал 48,88% голосов среди 5 кандидатов. В парламенте входил в депутатскую группу «Аграрии», был членом комиссии по вопросам агропромышленного комплекса. Одновременно с 1991 года был заместителем начальника главного управления ПО «Агрооборудование». Депутатские полномочия истекли 10 мая 1994 года.

Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта»

Женат, имеет двоих детей.

Ссылки 
 Куянов Виктор Васильевич на сайте Верховной рады Украины 
 Довідка: Куянов Віктор Васильович 

Персоналии:Новгород-Северский район
Персоналии:Бахмачский район
Выпускники Национального университета биоресурсов и природопользования
Члены КПСС
Председатели районных исполкомов УССР
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва